Denne artikel handler om spillertrupperne ved fodboldturneringen under sommer-OL 1908. Turneningen blev afholdt fra den 19 til den 24. oktober og blev spillet på White City Stadium, London.

Danmark 
Træner:  Charles Williams

Frankrig 
Frankrigs fodboldlandshold var splittet i to

Frankrig B

Nederlandene 
Træner:  Edgar Chadwick

Storbritannien 

Træner: Alfred Davis

Eksterne henvisninger 
 RSSSF 
 IFFSH arkiv 
 FIFA  

Fodbold under sommer-OL 1908